Wszebory peut désigner en Pologne :
 Wszebory, village du powiat de Sokołów, dans la voïvodie de Mazovie
 Wszebory, village du powiat de Wołomin, dans la voïvodie de Mazovie
 Wszebory, village de la voïvodie de Podlachie